«Вито́рия» () — название нескольких футбольных клубов.
 «Витория» — португальский футбольный клуб (Гимарайнш).
 «Витория» — бразильский футбольный клуб из штата Баия.
 «Витория» — бразильский футбольный клуб из штата Эспириту-Санту.
 «Витория» — португальский футбольный клуб (Сетубал).
 «Витория» — испанский футбольный клуб (Витория-Гастейс).